Пе́тер фон дер Па́лен () — німецьке ім'я.

Персоналії 
 Петер-Йоганн-Крістоф фон дер Пален (1777–1864) — російський генерал, син Петера-Людвіга.
 Петер-Людвіг фон дер Пален (1745—1826) — російський генерал, губернатор Курляндії.